Ludvík II. bylo jméno těchto panovníků:

 Ludvík II. Italský (825–875) – císař římský () a král italský (),
 Ludvík II. Němec († 876) – král východofranský (),
 Ludvík II. Koktavý (846–879) – král západofranský (),
 Ludvík Jagellonský (1506–1526) – král uherský a chorvatský (jako Ludvík II.) a český (jako I.) (),
 Napoleon Ludvík Bonaparte (1804–1831) – jako Ludvík II. král holandský (1810),
 Ludvík II. Bavorský (1845–1886) – král bavorský (),
 Ludvík II. Monacký (1870–1949) – kníže monacký (),
 Ludvík II. Lehnický (1384–1436) – kníže břežský a lehnický.

Ludvík II. je také český název filmu:
 Ludvík II. (film, 1972) – italsko-francouzsko-německé drama, v originále Ludwig, režiséra Luchina Viscontiho.

Rozcestníky - panovník